Guilian Siqueira (mais conhecido como Siqueira, Santo Ângelo, ) é um contrabaixista brasileiro, integrante do conjunto de música tradicional gaúcha Os Monarcas.

Ingressou no grupo Os Monarcas em junho de 2011, com a missão de substituir o contrabaixista Luís Carlos Lanfredi, então afastado para tratamento de saúde. É considerado um dos melhores músicos da nova geração da música gaúcha. 

Os Monarcas
Músicos do Rio Grande do Sul
Naturais de Santo Ângelo